David Serrano puede estar haciendo referencia a:

 David Serrano Vílchez (1968), jugador español de bádminton.
 David Serrano de la Peña (1975), director de cine español.